Трка на 400 метара у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржана је 27. и 28. и 29. јуна на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Барселони 2010 није бранио Кевин Борле из Белгије.

Земље учеснице 
Учествовала су 37 такмичарки из 25 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских атлетичара на 400 метара 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У полуфинале се пласирају по прва чеворица из сваке од 5 група (КВ) и четворица на основу резултата (кв)

Полуфинале 
У финале су се квалификовала прва 2 такмичара из 3 полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу резултата (кв).

Финале

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Трка на 400 метара на Европском првенству у атлетици на отвореном